Soledade (Paraíba), municipio dello stato brasiliano della Paraíba
Soledade (Rio Grande do Sul), municipio dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul
Microregione di Soledade
Soledade de Minas, municipio dello stato brasiliano di Minas Gerais